Guberevac (Knić), een plaats in de Servische gemeente Knić
 Guberevac (Leskovac), een plaats in de Servische gemeente Leskovac
 Guberevac (Sopot), een plaats in de Servische gemeente Sopot